Georg Stolze ist der Name folgender Personen:

 Georg Christoph Stolze (1762–1830), deutscher Komponist, Kantor und Musikdirektor in Erfurt

Siehe auch:
 Georg Stoltze